Fica Comigo Esta Noite - peça teatral
Fica Comigo Esta Noite (álbum) - da cantora brasileira Simone
Fica Comigo Esta Noite (filme) - comédia de 2006
Fica Comigo Esta Noite (livro) - da escritora e jornalista portuguesa Inês Pedrosa

Desambiguação